Валенти́н Соколо́в:
 Соколов, Валентин Владимирович (1925—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук.
 Соколов, Валентин Евгеньевич (род. 1935) — советский подводник, капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.